Der fidele Bauer steht für:

 Der fidele Bauer, eine Operette von Leo Fall (1907)
 Der fidele Bauer (1927), deutscher Film von Franz Seitz senior 
 Der fidele Bauer (1951), österreichischer Film von Georg Marischka 
 Der fidele Bauer (1962), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Kurt Wilhelm (Regisseur) 
 Der fidele Bauer (1971), österreichisch-deutscher Fernsehfilm von Axel von Ambesser